Alys Robi, née Alice Robitaille (1923-2011), une chanteuse populaire canadienne.

 Alys Robi, une télésérie québécoise inspirée de la vie d'Alys Robi.